Jettingen è il nome di:
Jettingen  – un comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno
Jettingen  – un comune tedesco nel Baden-Württemberg